Calisto (satélite) — satélite de Júpiter
Calisto (mitologia) — ninfa da mitologia grega
Calixto (Resplendor) — um distrito em Minas Gerais, no Brasil

Desambiguações de antropônimos